Blue Rock Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Rock Knob (North Carolina)
 Blue Rock Knob (West Virginia)